Цератопси, рогаті динозаври ( , від   — «Ріг»,  — «Обличчя») — група (інфраряд) травоїдних птахотазових динозаврів пізнього юрського і крейдяного періодів, які володіли характерним гачкуватим дзьобом. Скам'янілі останки виявлені в Північній Америці, Азії і Європі.

Опис 
Найвідомішим і одним із найвидатніших представників північноамериканського роду трицератопса, довжина якого склала до 9 метрів. Важливою особливістю цератопсів є наявність рогів (або хоча б кісткових гребенів) на голові і ростральної кістки у передній частині верхньої щелепи. Загалом, вони володіли сильним дзьобом що нагадував дзьоб папуги. Завдяки йому могли легко зривати міцні рослини, а великі види, при необхідності, кору дерев, або навіть цілі гілки .

Походження і еволюція 

Походження та еволюція цератопсів остаточно не ясна. Найдавнішим цератопсом вважається відкритий в Китаї в 2005 динозавр іньлун (Yinlong), чиї останки датуються пізнім юрським періодом (161–156 млн років тому), в результаті чого передбачається їх азійське походження в юрському періоді. Також залишається відкритим питання і поява великих рогатих динозаврів в пізньому крейдяному періоді на території Північної Америки..

Знахідки палеонтологів в 2010 року на території Угорщини дали докази того, що в середньому крейдяному періоді цератопси (Ajkaceratops) мешкали на території сучасної Європи, яка в ті часи являла собою розрізнені острова. Вчені припускають, що даний різновид мігрував з Азії, рухаючись від острова до острова..

Класифікація 
 Ceratopsia
 Albalophosaurus — (Японія)
 Micropachycephalosaurus — (Східний Китай)
 Stenopelix — (Німеччина)
 Yinlong — (Західний Китай)
 Родина Chaoyangsauridae
 Chaoyangsaurus — (Ляонін, північно-східний Китай)
 Xuanhuaceratops — (Гебей, Китай)
 Родина Psittacosauridae
 Hongshanosaurus — (Ляонін, північно-східний Китай)
 Psittacosaurus — (Китай & Монголія)
 Neoceratopsia
 Archaeoceratops — (Гансю, північно-західний Китай)
 Auroraceratops — (Гансю, північно-західний Китай)
 Helioceratops (північно-західний Китай)
 Koreaceratops (Південна Корея)
 Kulceratops — (Узбекистан)
 Liaoceratops — (Ляонін, північно-східний Китай)
 Microceratus — (Монголія)
 Yamaceratops — (Монголія)
 Родина Leptoceratopsidae
 Asiaceratops — (Китай, Монголія, Узбекистан)
 Cerasinops — (Монтана, США)
 Gryphoceratops — (Альберта, Канада)
 Leptoceratops — (Альберта, Канада & Вайомінг, США)
 Montanoceratops — (Монтана, США)
 Prenoceratops — (Монтана, США)
 Udanoceratops — (Монголія)
 Unescoceratops — (Альберта, Канада)
 Zhuchengceratops — (Китай)
 Родина Bagaceratopidae
 Ajkaceratops — (Угорщина)
 Bagaceratops — (Монголія)
 Bainoceratops — (Монголія)
 Gobiceratops — (Монголія)
 Lamaceratops — (Монголія)
 Magnirostris — (Внутрішня Монголія, Китай)
 Родина Protoceratopsidae
 Graciliceratops — (Монголія)
 Protoceratops — (Монголія)
 Надродина Ceratopsoidea
 Turanoceratops — (Казахстан)
 Zuniceratops — (Нью-Мексико, США)
 Родина Ceratopsidae
 Ксеноцератопси — (Альберта, Канада)

Філогенетична кладограма

Галерея

Примітки